Leningradski (Tsjoekotka) - opgeheven plaats in het autonome district Tsjoekotka, Rusland
 District Leningradski - district in Kraj Krasnodar, Rusland
 Leningradski Zoopark - dierentuin in Sint-Petersburg, Rusland